En son sens premier, un bloc est une masse solide constituée d'une même substance et formant un corps unitaire (comme un bloc de marbre), ou bien un ensemble de corps solidaires entre eux (comme un bloc de béton, ou un bloc d'os fossilisés).

Bloc peut aussi se référer à :

En géologie :
 Un bloc désigne un fragment de roche de taille supérieure à .

En architecture et en construction :
 Le bloc est une masse de pierre telle qu'elle a été tirée de la carrière.
 Bloc de pierre artificielle : bloc de béton
 Un bloc est un ouvrage bétonné de fortification.

En urbanisme :
 Un bloc ou îlot urbain, est une unité homogène de bâtiments en structure ramassée (carré de maisons).

En automatique ou en traitement du signal :
 Un bloc est une unité d'un processus qui est graphiquement représenté dans un schéma fonctionnel ou (schéma-bloc).

En industrie :
 Bureau de liaison des organisations du cinéma (BLOC)

En informatique :
 Un bloc d'instructions est une portion du code source d'un programme.
 Un bloc de base est un bloc d'instructions traité séparément par un compilateur.
 Le bloc de système de fichiers est une unité de stockage.
Dans le jeu de la vie, le bloc est la plus petite structure stable.

En médecine :
 Un bloc atrio-ventriculaire, ou bloc cardiaque, est un trouble de la conduction cardiaque, 
 Un bloc opératoire est une enceinte confinée au sein de l'hôpital consacrée aux opérations chirurgicales.

En musique :
 Bloc Party, un groupe de rock anglais.

En papeterie :
 Bloc de papier (ou bloc de bureau), même chose qu'un cahier,
 Bloc-notes, un petit cahier.

En politique :
 Le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est désignent les coalitions d’États formés respectivement autour des États-Unis et de l'URSS durant la guerre froide,
 l'union européenne  est parfois considérée comme un bloc commercial, 
 Bloc québécois, un parti politique,
 Bloc identitaire, un parti politique français, devenu Les Identitaires,
 Black bloc, une tactique en manifestation ou une forme d'action collective,
 Pink Bloc, une tactique en manifestation ou une forme d'action collective qui combat le patriarcat et la catégorisation des genres.
 , dans un pays, l'ensemble de partis accordant une valeur à l'aspect national ou défendant la priorité nationale.

En sport :
 En tennis de table, le bloc est un coup rapide, près de la table, sans ou presque sans mouvement de la raquette, destiné à contrer un coup d'attaque nommé "topspin".
 Le bloc est un type d'escalade sur des rochers (ou des murs) de faible hauteur.
 En volley-ball, un bloc est un mouvement défensif.
Activités et loisirs :

 Les blocs sont des jouets de différentes formes utilisés comme jeu de construction.
 En plongée sous-marine, le bloc est l'autre nom d'une bouteille d'air comprimé

Voir aussi 
 , en anglais.
 , en néerlandais.